Jméno Bruntálsko může označovat různá území:
 okolí Bruntálu
 Stavovské panství Bruntál, stavovské panství v českém Slezsku
 Děkanát Bruntál, jeden z děkanátů (vikariátů) Ostravsko-opavské diecéze
 Politický okres Bruntál
 Soudní okres Bruntál
 Zemský okres Bruntál (1938–1945)
 Správní okres Bruntál (1949–1960)
 Okres Bruntál, okres v Severomoravském kraji ve VÚSC Moravskoslezský kraj
 Správní obvod obce s rozšířenou působností Bruntál, správní obvod obce s rozšířenou působností Bruntál
 Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Bruntál, správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Bruntál

Geografie okresu Bruntál